Економіка відновлення () — це економічна діяльність, пов'язана з відновним землекористуванням, таким як екологія відновлення. Це контрастує з економічною діяльністю, яка полягає в розростанні, видобуванні або виснаженні природних ресурсів. Цей термін призначений для передачі того, що заходи, спрямовані на відновлення минулих збитків природним та людським спільнотам, часто є економічно вигідними в місцевому, регіональному та національному масштабах.

Огляд 
Під «економікою відновлення» мається на увазі економічне зростання, яке базується на переназначенні, оновлені та відновленні природного, забудованого та соціально-економічного середовищ. Фраза набула популярності завдяки публікації в 2002 р. "Реставраційної економіки  " Шторма Каннінгема . Ця книга створила восьмисекторну таксономію для «відновного розвитку» з розділом про кожен. Чотири професійні / технічні / наукові сектори головним чином зосереджувались на побудованому навколишньому середовищі: санація забруднених територій, оновлення інфраструктури, відновлення спадщини та реконструкція катастроф. Інші чотири сектори головним чином зосереджувались на природному середовищі: екологічне відновлення, відновлення вододілів, відновлення рибного господарства та відновлювальне сільське господарство. Усі вісім секторів сприяють пожвавленню соціально-економічного середовища.

Що стосується природних ресурсів рівняння, «економіка відновлення» відноситься до зайнятості, капіталу, ресурсів та економічної діяльності, що виникають внаслідок інвестицій в екологічне відновлення, або «процесу сприяння відновленню екосистеми, яка деградувала, пошкоджена або знищена». Проекти відновлення можуть включати покращення середовища існування, поліпшення якості води, вилучення інвазійних видів, проріджування лісу для диверсифікації лісового покриву або будь-яку іншу діяльність, спрямовану на покращення природної функції екосистеми. Хоча інвестиції у реставрацію приносять користь навколишньому середовищу, для реалізації проектів реставрації також потрібні працівники, матеріали та послуги. Ринок цих товарів та послуг може створити робочі місця, стимулювати розвиток бізнесу та робочої сили та посилити активність у місцевій економіці. Діяльність, що використовує побічні продукти реставраційних робіт, також іноді розглядається як частина економіки відновлення; наприклад, використання невеликих дерев та / або чагарників у рамках проектів диверсифікації або розрідження лісів як біомаси для виробництва тепла або енергії.

Історія 
Виникнення економіки відновлення як концепції суттєво супроводжувалося історичними зрушеннями в політиці щодо природних ресурсів у середині 90-х років, коли  та кілька видів лососів з середовищем існування на північному заході Тихого океану були перераховані до зникаючих. Списки створили значні зрушення у політиці управління лісовими ресурсами в регіоні, що призвело до різкого зменшення кількості лісозаготівель та інших видів видобутку природних ресурсів, що ще більше знищить місця існування цих видів. Переліки також ознаменували перехід до більш стійкого управління земельними ресурсами шляхом відновлення лісів та вододілів, оскільки політики визнали, що роботи з відновлення навколишнього середовища можуть надати соціальні та економічні, крім екологічних, переваги. Федеральні та державні органи прагнули замінити частину економічної діяльності, яка була втрачена внаслідок занепаду видобувної діяльності, економічною активністю від реставраційних робіт. План Північно-Західного лісу (1994 р.) започаткував декілька програм, спрямованих на перехід традиційних лісозаготівельних громад та робочої сили до засобів існування у відновних роботах. Закон про спільне відновлення лісового ландшафту (2009 р.), Національний план лісових економічних дій та можливості управління контрактами також зосереджуються на поєднанні екологічних та соціально-економічних вигод від національного управління лісами. В Орегоні зниження врожаю деревини та потенціал для додаткових переліків лосося, що надалі впливатиме на традиційні заходи з управління земельними ресурсами, призвели до створення рад вододілів на базі громади в рамках Програми охорони здоров'я Орегонського вододілу (1993 р.), а згодом і Орегонського плану лосося та вододілів (1997). Завдяки спеціальному державному фінансуванню лотерей, ці вододільні ради продовжують сприяти добровільним заходам відновлення, що покращують середовище існування лосося, заохочуючи співпрацю на місцевому рівні та сприяючи як соціально-економічним, так і екологічним вигодам шляхом відновлення.

Підприємства, службовці та умови праці 
Агентства та неурядові організації, які виконують реставраційні роботи, створюють робочі місця, наймаючи персонал та укладаючи контракти з підприємствами, які наймають працівників для виконання власне реставраційних робіт. В Орегоні підрядні компанії, що беруть участь у реставраційних проектах, як правило, є малими підприємствами (за визначенням Адміністрації малого бізнесу), що перебувають у сімейній власності та піддаються великим сезонним коливанням наявної роботи. Відмінності між бізнесом у штаті, схоже, пов'язані з клієнтською базою — підприємства, які працюють для нефедеральних споживачів, такі як водозбірні ради, як правило, виконують більше робіт на базі обладнання поблизу свого будинку, в порівнянні з підприємствами, що працюють у федеральних агентствах, які, як правило, подорожують частіше і виконують більш трудомістку роботу. Ці висновки мають важливе значення, оскільки інвестиції у відновлення часто мають на меті збільшити економічну активність у сільських громадах, які постраждали від зниження лісозаготівельної діяльності, і ці переваги втрачаються для місцевих економік, якщо підрядники з-за меж району захоплять контракт. Крім того, трудомістка діяльність (наприклад, посадка дерев, прорізування), як правило, оплачується менше, ніж традиційні лісозаготівельні роботи, є менш надійною і в ній переважають працівники-іммігранти. Під час реставраційних робіт на основі обладнання та технічно інтенсивних умов праці, як правило, вважаються кращими.

Вимірювання економічної активності

Сполучені Штати 
У кількох дослідженнях у кількісному відношенні вивчалися економічний вплив та діяльність, створені відновлювальними роботами. Вони, як правило, стосуються окремих проектів, наприклад, великого контракту на скорочення викидів небезпечного палива в Арізоні, або проекту рекультивації шахт на суму 113 мільйонів доларів у Монтані, який, за оцінками, загалом дав 3563 еквівалентні посади на повний робочий день. Дослідження, що вивчало економічні наслідки реставраційної програми в цілому окрузі (округ Гумбольдт, Каліфорнія), визначило, що 12,5 мільйона доларів, вкладені в програму в 2002 році, підтримали 300 прямих робочих місць того року. Дослідження, яке розглядало інвестиції у реставраційні проекти як федеральних агентств, так і неурядових організацій штату Орегон, показало, що інвестиції у реставрацію мають подібний економічний вплив та зайнятість, як інші проєкти державної інфраструктури, такі як будівництво доріг. На мільйон вкладених створювалося 15-24 робочих місць, і кожен вкладений долар генерував додатково від 1,4 до 2,4 доларів економічної діяльності, коли він обертався по економіці, залежно від конкретного типу проекту.

Південна Африка 
Економіка відновлення була реалізована і в Південній Африці. Наприклад, проект ARISE у районі Гіяні провінції Лімпопо — це програма боротьби з бідністю, яку у 1999 році підписала приватна компанія Департамент з питань навколишнього середовища та туризму з метою підвищення загальної якості життя в цьому регіоні. Програма створила робочі місця для екологічного відновлення навколишнього ландшафту та допомогла економічно розширити можливості сільських африканців у короткостроковій перспективі. Відновні заходи включали створення парканів навколо обмежених територій, посадку приблизно 8000 дерев та створення п'ятдесятиметрової буферної зони по обидва боки річки Кляйн Летаба. Створено понад 323 робочих місця, а працівники заробляли майже вдвічі більше середнього щоденного доходу (5,30 доларів на домогосподарство з 2,20 доларів США).

Постійні пільги 
Хоча існує потенціал для безпрограшної ситуації, що поєднує покращення навколишнього середовища із соціально-економічними вигодами, потенціал подвійної вигоди від такого роду робіт часто ігнорується або недооцінюється. Подібно до виходу з політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічних вигод у поєднанні з роботою на природних ресурсах, міцна та довговічна економіка відновлення залежить від політики, яка продовжує надавати пріоритет численним вигодам як для людських, так і для природних систем, крім ініціювання інвестицій у відновлювальні заходи.

Критика 
У Південній Африці, хоча проект ARISE зміг позитивно вплинути на район Гіяні, надаючи робочі місця на короткий період працівникам з низькими доходами, це не збільшило ймовірності довготривалої зайнятості в комерційному секторі.

Працівники, які займаються реставрацією, в економіці відновлення також вразливі до змін політики та «мінливості фінансування реставрації». У окрузі Гумбольдт, штат Каліфорнія, підприємства приватного сектору та неурядові організації часто йдуть на компроміси із заважанням бюрократії та різкими змінами у фінансуванні.

Див. також 
 Екологія відновлення
 Екосистемні послуги
 Зелена економіка

Примітки

Посилання 

 Програма робочої сили екосистем, Орегонський університет 
 Інститут сталого довкілля, Університет штату Орегон 
 Здорові вододіли  Орегонської ради з питань водозбору
 Лісова служба США, Спільна програма відновлення лісового ландшафту 
 Ініціатива відновлення цілого вододілу Екотруст 
 Товариство екологічної реставрації 

Економіка довкілля та природних ресурсів
Сторінки з неперевіреними перекладами